Мерида има више значења:

Шпанија 
 Мерида (Шпанија), град

Мексико 
 Мерида (Мексико), град
 Мерида (Виља Корзо), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виља Корзо
 Мерида (Виљафлорес), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виљафлорес
 Мерида (Ла Конкордија), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Ла Конкордија
 Мерида (Сан Карлос), насеље је у Мексику у савезној држави Тамаулипас у општини Сан Карлос
 Мерида (Синталапа), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Синталапа
 Мерида (Уман), насеље је у Мексику у савезној држави Јукатан у општини Уман
 Мерида (Хикипилас), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Хикипилас
 Мерида Куатро (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Хенерал Франсиско Р. Мургија
 Мерида Трес (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Хенерал Франсиско Р. Мургија
 Мерида ел Палмар (Лас Маргаритас), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Лас Маргаритас
 Мерида и Гварумо (Халапа), насеље је у Мексику у савезној држави Табаско у општини Халапа

Венецуела 
 Мерида (Венецуела), град
 Мерида (држава Венецуеле), савезна држава Венецуеле

Филипини 
 Мерида (Филипини), општина